Anatoli Nikolaïevitch Nikontsev - en russe :  - (né le  à Sverdlovsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute avec l'équipe réserve du Traktor Tcheliabinsk dans la Pervaïa liga, la troisième division russe. La saison suivante, il rejoint le Gazovik Tioumen dans le second échelon national, la Vyschaïa liga. En 2009, il intègre l'effectif de l'Avtomobilist Iekaterinbourg, son club formateur, dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2008. Le , il est sélectionné pour la première fois en équipe de Russie B pour disputer un match amical contre l'Allemagne.

Trophées et honneurs personnels 
 2009-2010 : remporte le Trophée Alekseï Tcherepanov de la meilleure recrue de la Ligue continentale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga|| 33|| 9|| 11|| 20|| 14|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| Gazovik Tioumen|| Vyschaïa liga || 37|| 9|| 2|| 11|| 20|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 48|| 12|| 3|| 15|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2010-2011|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 35|| 7|| 11|| 18|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| HK Spartak Moscou || KHL || 54|| 8|| 7|| 15|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HK Spartak Moscou || KHL || 50|| 10|| 5|| 15|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2013-2014 || HK Spartak Moscou || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Severstal Tcherepovets|| KHL || 42|| 14|| 8|| 22|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Severstal Tcherepovets || KHL || 51|| 10|| 4|| 14|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Severstal Tcherepovets || KHL || 59|| 7|| 10|| 17|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Spartak Moscou || KHL || 33 || 3 || 6 || 9 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 49 || 8 || 6 || 14 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 52 || 17 || 6 || 23 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 57 || 9 || 16 || 25 || 20 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 46 || 11 || 11 || 22 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 41 || 10 || 5 || 15 || 16 || 22 || 4 || 4 || 8 || 6
|-
| 2022-2023 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || || || || || ||

Références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Sverdlovsk
Joueur russe de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Metallourg Magnitogorsk